Poulsen är en dansk form av efternamnet Pålsson.

Personer

Politik 
 Johan M. Fr. Poulsen (1890–1980), färöisk partiledare
 Søren Pape Poulsen (född 1971), dansk partiledare och minister
 Troels Lund Poulsen (född 1976), dansk minister

Religion 
 Alfred Sveistrup Poulsen (1854–1921), dansk luthersk biskop

Scen och kultur 
 Lars Poulsen (1776–1824), dansk balettdansör 
 Emil Poulsen (1842–1911), dansk skådespelare
 Olaf Poulsen (1849–1923), dansk skådespelare, bror till Emil
 Vilhelm Poulsen (1875–1930), dansk musiker och dirigent
 Adam Poulsen (1879–1969), dansk skådespelare, son till Emil
 Johannes Poulsen (1881–1938) dansk skådespelare och regissör, son till Emil
 Karen Poulsen (1881–1953), dansk skådespelerska, dotter till Olaf
 Carl Poulsen (1855–1935), dansk grafiker
 Axel Poulsen (1887–1972), dansk skulptör
 Elisabeth Bergstrand-Poulsen (1887–1955), svensk målare och författare, gift med Axel
 Ulla Poulsen (1905–2001), dansk dansös och skådespelerska
 Cai Poulsen (1920–1997), dansk-svensk konstnär
 Peter Poulsen (född 1940), dansk författare
 Benny Poulsen (1942–2004), dansk skådespelare
 Finn Poulsen (1943–2020), dansk-svensk teaterman
 Hans Poulsen (född 1945), australisk singer-songwriter
 Tóroddur Poulsen (född 1957), färöisk författare
 Dorte Mandrup-Poulsen (född 1961), dansk arkitekt
 Michael Poulsen (född 1975), dansk hårdrocksmusiker
 Jakob Wilhjelm Poulsen (född 1993), dansk barnskådespelare

Sport och idrott 
 Jan Børge Poulsen (född 1946), dansk fotbollstränare
 Thomas Poulsen (född 1970), dansk roddare
 Kristian Poulsen (född 1975), dansk racerförare
 Christian Poulsen (född 1980), dansk fotbollsspelare
 Jakob Poulsen (född 1983), dansk fotbollsspelare 
 Simon Poulsen (född 1984), dansk fotbollsspelare 
 Morten Poulsen (född 1988) dansk ishockeyspelare
 René Holten Poulsen (född 1988) dansk kanotist
 Yussuf Poulsen (född 1994), dansk fotbollsspelare

Vetenskap 
 Viggo Poulsen (1855–1919), dansk botaniker
 Frederik Poulsen (1876–1950), dansk arkeolog
 Poulsen (auktor), flera olika

Övriga personer 
 Valdemar Poulsen (1869–1942), dansk ingenjör och uppfinnare
 Svenn Poulsen (1872–1937), dansk jurist och tidningsman, son till Emil
 Arnold Poulsen (1889–1952), dansk uppfinnare verksam främst inom filmindustri
 Georg Poulsen (1929–2014), dansk fackföreningsledare

Se även 
 Pålsson
 Povlsen
 Paulsen
 Poulsson

Danska efternamn
Sonnamn